Пунта Негра има више значења:

 Пунта Негра, Плаја Негра (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пунта Негра, Кариљерос (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику